В группу 4 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные пяти стран: Израиль, Ирландия, Уэльс, Франция и Шотландия.

Матчи в группе прошли в два круга с 14 сентября 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
7 мячей
  Эжени Ле Соммер

6 мячей
  Ким Литтл

5 мячей
  Мари-Лор Дели
  Гаэтан Тине

4 мяча

  Элоди Томи
  Дениз О'Салливан
  Хелен Ландер

3 мяча
  Джейн Росс
  Наташа Хардинг

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе